Garnsviken kan syfta på: 
Garnsviken (sjö) sjö i Vallentuna kommun och Österåkers kommun,  (2,1 km²)
Garnsviken, Sigtuna, vik av Mälaren norr om Sigtuna,